„Virgin Killer Tour“ е концертно европейско турне на германската рок група „Скорпиънс“ за представянето на албума Virgin Killer. Изявите на „Скорпиънс“ минават през осем държави, където на всички концерти излизат на сцената, като подгряваща група на американците от „Кис“.

Музиканти 
 Клаус Майне – вокали
 Рудолф Шенкер – китари
 Улрих Джон Рот – китари
 Руди Ленърс – барабани
 Франсис Буххолц – бас

Дати

Източници 

Музикални турнета от 1976 година
Турнета на „Скорпиънс“